Януш Кренжелок (, ) — известный польский лыжник, участник четырёх Олимпийских игр и восьми чемпионатов мира, победитель этапа Кубка мира. Специализировался в спринтерских гонках.

Карьера 
Тренер ― Вадим Анучин. В Кубке мира Кренжелок дебютировал в ноябре 1995 года, в феврале 2004 года одержал единственную в карьере победу на этапе Кубка мира, в спринте. Кроме победы имеет на своём счету 1 попадание в тройку лучших на этапах Кубка мира, так же в спринте. Лучшим достижением Кренжелока в общем итоговом зачёте Кубка мира является 27-е место в сезоне 2003-04.

На Олимпиаде-1998 в Нагано, был 76-м в гонке на 10 км классикой, 53-м в гонке преследования и 40-м в гонке на 50 км свободным стилем.

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити, стартовал в двух гонках: дуатлон 10+10 км — 32-е место и спринт — 9-е место.

На Олимпиаде-2006 в Турине, был 19-м в спринте свободным стилем, 25-м в гонке на 15 км классическим стилем и 7-м в командном спринте классическим стилем.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере, показал следующие результаты: спринт — 28-е место и командный спринт — 12-е место.

За свою карьеру принимал участие в восьми чемпионатах мира, лучший результат 5-е место в командном спринте на чемпионате мира — 2007, а в личных гонках 7-е место в спринте на первенстве 2005 года.

Януш Кренжелок завершил спортивную карьеру по окончании сезона 2009/10.

Использовал лыжи производства фирмы Fischer, ботинки и крепления Salomon.

Примечания

Ссылки 
 
 

Лыжники Польши
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года